Il singolare del torneo di tennis Denver Open 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Roscoe Tanner che ha battuto in finale Arthur Ashe 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (finale)
 Rod Laver (quarti di finale)
 Björn Borg (primo turno)
 Mark Cox (semifinali)

 Eddie Dibbs (quarti di finale)
 Roscoe Tanner (campione)
 Jan Kodeš (semifinali)
 Ion Țiriac (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Denver Open 1974